Media ist die lateinische und englische Pluralform des Wortes Medium. Weitere Bedeutungen sind:

Wirtschaft und Unternehmen:
 MEDIA, ein Filmförderungstopf der EU zur Unterstützung der europäischen Filmwirtschaft
 Media Control, Marktforschungsunternehmen
 Media-Saturn-Holding, Elektronikkette
 Koch Media, Medienunternehmen
 Media Carriage Works, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Markenname des ehemaligen britischen Automobilherstellers Mead & Deakin

Printmedien:
 TV-Media, Fernsehmagazin
 e-media, österreichisches Magazin für Unterhaltungselektronik

Technologie und Elektronik:
 Streaming Media, Oberbegriff für den Empfang und gleichzeitige Wiedergabe von Mediendateien im Internet
 Mediaplayer, Programm zur Wiedergabe von elektronischen Medien
 Multimedia
 Media (Einheit), ein ungarisches Volumenmaß

Wissenschaft:
 Media-Analyse

Phonetik:
 bezeichnet einen betonten Konsonanten im Altgriechischen, siehe: Media (Phonetik)

Medizin:
 Tunica media, Bestandteil der Blutgefäße
 Arteria cerebri media, eine hirnversorgende Arterie

Geographie:
 der lateinische Name einer antiken Landschaft im heutigen Iran, siehe Medien (Land)
 Media (Illinois), Stadt in Illinois in den USA
 Media (Pennsylvania), Stadt in Pennsylvania in den USA

Religion:
 Titularbistum Media

Siehe auch:

Abkürzung